Saint-Cernin kan syfta på:
 Saint-Cernin, Cantal
 Saint-Cernin, Lot